Рене Перес (; родилась 8 декабря 1984, Хендерсон, Невада, США) — американская фотомодель и порноактриса.

Биография 
Перес начала сниматься в порноиндустрии в возрасте 19 лет. Во время учебы в колледже она работала под псевдонимом Рене Диас. Перес родом из Лас-Вегаса, поэтому она появилась в Hustler до поступления в колледж. Она подписала контракт с Ninn Worx до октября 2008 года. Впервые с партнером появилась в фильме «House of Perez 2». Её первый контракт на "мальчик / девочка" сцену был заключен на фильм "дом Переса 2". В январе 2008 года она начала профессионально танцевать в клубе «Spearmint Rhino». Потом танцевала в клубе «Deja Vu Showgirls» в Лас-Вегасе.

В порносъемках отдала своё предпочтение соло и лесби сценам.

По данным на 2020 год, Рене Перес снялась в 70 видео.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы по алфавиту
Порноактрисы США
Penthouse Pets